Seraincourt (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Seraincourt (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France